La Premier League 2018-2019 è stata la 120ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, nonché la 27ª della Premier League. Il campionato, disputato tra il 10 agosto 2018 e il 12 maggio 2019, si è concluso con la vittoria del , al suo sesto titolo, il secondo consecutivo.

Capocannonieri del torneo sono stati Pierre-Emerick Aubameyang (), Sadio Mané e Mohamed Salah (entrambi del ) con 22 reti ognuno.

Stagione

Novità
Al posto delle retrocesse ,  e  sono saliti dalla Championship il , il  e dopo i play-off il .

Nel mese di marzo terminarono i lavori per il nuovo stadio del , il Tottenham Hotspur Stadium. Dalla 31ª giornata quindi gli Spurs vi giocarono le loro partite casalinghe, lasciando il Wembley Stadium.

Formula 
Per la seconda stagione accedono alla fase a gironi della UEFA Champions League 2019-2020 le prime quattro classificate. Entrano in Europa League la 5ª squadra classificata e le vincenti di FA Cup e League Cup. Nel caso in cui le vincenti delle due coppe nazionali siano già qualificate alle coppe europee tramite il campionato, al loro posto si qualificheranno la 6ª in campionato ed eventualmente la 7ª. Le ultime tre squadre classificate retrocedono in Championship.

Avvenimenti

Girone d'andata 

I pronostici sono tutti per il  campione in carica, rinforzatosi sul mercato con l'arrivo di Riyad Mahrez dal . Principale indiziata a lottare con la squadra di Guardiola per la vittoria del titolo è il  che investe sul mercato oltre 180 milioni di euro e acquista il portiere Alisson dalla  e Shaqiri dal retrocesso , oltre che rinforzare la linea mediana con gli arrivi di Naby Keïta e Fabinho. Il campionato inizia proprio con i Reds a dettare il ritmo grazie a 6 vittorie nelle prime 6 gare, serie chiusa con un pareggio agguantato nel finale di gara contro il . La squadra di Sarri sembra poter inserirsi nella lotta titolata e rimane imbattuta sino al 13º turno quando viene sconfitta nel derby londinese da un  in ripresa dopo una partenza non positiva. Il Manchester City prende la vetta della classifica alla vigilia dello scontro diretto contro il Liverpool ma non riesce a fuggire via a causa di un rigore sbagliato nei minuti finali da Mahrez. I Citizens accusano un calo di forma nel mese di dicembre consentendo così al Liverpool di arrivare primo e in fuga al giro di boa con 6 punti di vantaggio sul Tottenham e 7 sui campioni in carica che appaiono in crisi. Al quarto posto c'è il Chelsea seguito da vicino dall'. Sesto ma staccato di ben 19 punti dalla vetta è il  che poco prima del periodo natalizio esonera Mourinho. In fondo alla classifica giacciono l' che come nell'annata precedente non riesce a risolvere i problemi offensivi, il  dalla difesa gracile e il  lontano parente di quello ammirato nella passata stagione.

Girone di ritorno 

Il 2019 si apre con lo scontro diretto tra Manchester City e Liverpool: gli uomini di Guardiola vincono 2-1 imponendo il primo stop ai Reds e si riportano a -4. Perde terreno il Tottenham, penalizzato dagli infortuni di Harry Kane, mentre il Manchester United, completamente rigenerato dal nuovo allenatore Solskjær ottiene un filotto di vittorie e torna in lotta per la qualificazione in Champions League, grazie anche alla crisi di risultati dei club londinesi. La lotta per il titolo è appassionante: a fine gennaio il Manchester City perde a  ma il Liverpool non riesce ad allungare facendosi imporre il pari interno dal Leicester; è una giornata di svolta in quanto i Reds non riescono a dare il colpo di grazia agli avversari. È inoltre l'inizio di un mese complicato per i Reds che non vanno oltre il pareggio anche contro , Manchester United ed . Dall'altra parte il Manchester City non sbaglia più niente e inanella solo vittorie riuscendo così a rimontare la squadra di Klopp e superarla di 1 punto quando mancano 9 giornate al termine.
Scatta così la lunga volata finale: il Liverpool, a caccia di un titolo che manca dal 1990, le vince tutte ma non riesce a rosicchiare nulla alla capolista che risponde colpo su colpo chiudendo la stagione con 14 vittorie consecutive, con la vetta della classifica che cambia per ben 32 volte a causa degli impegni non contemporanei delle due squadre. Il City si laurea così per la sesta volta campione d'Inghilterra mentre il Liverpool con 97 punti chiude al secondo posto. I rimanenti posti in Champions League sono del Chelsea, che vince la volata finale su Arsenal e Manchester United, e del Tottenham che invece ha un vistoso calo finale, distratto dall'avventura europea.

In coda l'Huddersfield Town stabilisce diversi record negativi e diviene il secondo club retrocesso a marzo nella storia della Premier League (dopo il  nel 2007-2008). Scende con largo anticipo anche il Fulham, nonostante una dispendiosa campagna acquisti estiva e l'arrivo in corsa sulla panchina di Claudio Ranieri, che non riuscirà a risolvere la situazione. L'ultima retrocessione è quella del , sfavorito sin dai pronostici estivi ma capace di lottare fino alla penultima giornata per la sopravvivenza in massima serie.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda: 
       Campione d'Inghilterra e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2019-2020
       Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2019-2020
       Ammesse alla fase a gironi della UEFA Europa League 2019-2020
       Ammessa al secondo turno preliminare della UEFA Europa League 2019-2020
       Retrocesse in Football League Championship 2019-2020

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la differenza reti.

Squadra campione

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario 
Risultati della Premier League 2018-2019 sul sito ufficiale.

Girone di andata

Girone di ritorno

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
Maggior numero di vittorie: Manchester City (32).
Minor numero di vittorie: Huddersfield Town (3).
Maggior numero di pareggi: Southampton (12).
Minor numero di pareggi: Manchester City, Tottenham (2).
Maggior numero di sconfitte: Huddersfield Town (28).
Minor numero di sconfitte: Liverpool (1).
Miglior attacco: Manchester City (95 gol fatti).
Peggior attacco: Huddersfield Town (22 gol fatti).
Miglior difesa: Liverpool (22 gol subiti).
Peggior difesa: Fulham (81 gol subiti).
Miglior differenza reti: Manchester City (+72).
Peggior differenza reti: Huddersfield Town (-54).
Miglior serie positiva: Liverpool (20 risultati utili).
Peggior serie negativa: Fulham (9 sconfitte).

Partite
 Più gol (8):
 Everton-Tottenham 2-6, 23 dicembre 2018.
 Maggiore scarto di gol: (6).
 Manchester City-Chelsea 6-0, 10 febbraio 2019.

Individuali

Classifica marcatori 
Fonte:

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2018
Calcio nel 2019
2018-2019